Pfarrkirche Kirchschlag steht für:

 Pfarrkirche Kirchschlag bei Linz, im Mühlviertel, Oberösterreich
 Pfarrkirche Kirchschlag in der Buckligen Welt, im Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Pfarrkirche Kirchschlag (Niederösterreich), im Bezirk Zwettl, Niederösterreich